

GLAM désigne :

Acronyme 

 Groupe de liaisons aériennes ministérielles, ancienne composante de l'armée française ;
 Groupe de liaisons aériennes ministérielles (Algérie), composante des Forces aériennes algériennes ;
 GLAM, acronyme de  Galleries, Libraries, Archives and Museums.

Cinéma 

 Glam, film américain réalisé par  en 1997.

Musique

Artistes 

 GLAM, girl group sud-coréen.

Album 

 Glam, album de Mouse On Mars sorti en 1999.

Chanson 

 Glam, chanson de la chanteuse américaine Christina Aguilera, extraite de son  studio Bionic.

Style 

 Glam metal, style musical ;
 Glam punk, style musical ;
 Glam rock, style musical.

Acronyme